Александр Васильевич Бухаров:
* Бухаров, Александр Васильевич (1892—1952) — русский и советский тяжелоатлет, спортивный организатор.
 Бухаров, Александр Васильевич (род. 1955) — советский и российский физик.